Sei unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Quail:

 – scuna da 4 cannoni varato nel 1806 e radiato nel 1816.
 – cutter varato nel 1817 e radiato nel 1829.
 – cutter da 4 cannoni varato nel 1830 e radiato nel 1859.
 – cannoniera a pale della classe Albacore, varata nel 1856 e radiata nel 1861.
 – cacciatorpediniere della classe Quail, varato nel 1895 e radiato nel 1919.
 – cacciatorpediniere della classe Q, varato nel 1942 e affondato nel 1944.